Isabel Franco puede referirse a:

 Isabel Franco Carmona (Sevilla, 1985) política española y diputada de Unidas Podemos por Huelva y Sevilla en el Congreso durante la XI, XII y XIII legislatura (2019)

 Isabel Franco Sánchez (Murcia, 1970) periodista y política española de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.